Гейт () может значить:

 Сетевой шлюз — устройство для сопряжения разнородных компьютерных сетей.
 Гейт — представляет собой стыковочный шлюз, с помощью которого осуществляется посадка и высадка пассажиров.
 Гейт — путь, используемый для передачи вагонов из одной железнодорожной сети в другую (метрополитен).
 Трамвайно-железнодорожный гейт — путь, используемый для передачи вагонов из одной железнодорожной сети (трамвайной сети) в другую.
 Гейт () — устройство подавления шумов в паузах.
 Гейт-э-Лабастид — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 -гейт — общий суффикс, используемый для названия новых публичных скандалов по аналогии с Уотергейтским скандалом, например Ирангейт, Моникагейт, Кучмагейт, Моджигейт.

Gate может значить:
 GATE — компьютерная программа, система обработки естественного языка с открытым исходным кодом, использующая наборы компонентов на языке Java.
 Gate Tower Building — офисное здание в Японии.
 Gåte — норвежская группа.
 Gate (серия романов) — серия фэнтези-романов японского автора Такуми Янаи.